Ел Трапиче има више значења:

 Ел Трапиче (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Трапиче (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапиче (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Трапиче (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Трапиче (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче, Ел Трапичиљо (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трапиче, Хакалко (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Трапиче (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Трапиче (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Трапиче (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Трапиче, Хосе Кано (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Трапиче (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Трапиче (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Трапиче (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику